Ла Лагуна Колорада има више значења:

 Ла Лагуна Колорада (Ел Аренал), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лагуна Колорада (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лагуна Колорада, Ел Колорадо (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Лагуна Колорада, Ла Колорада (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику